Az 1989–1990-es magyar női röplabdabajnokság a negyvenötödik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban húsz csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 1-10. helyért, B csoport: 11-20. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az A csoport 1-8. helyezettjei play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, az A csoport 9-10. és a B csoport 1-2. helyezettjei egymás közt négy kört játszottak a 9-12. helyért, míg a B csoport 3-10. helyezettjei az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak a 13-20. helyért.

A Debreceni MVSC új neve Debreceni VSC lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás 
Negyeddöntő: Alba Volán–Hungalu ATSC 3:0, 3:0 és Eger SE–Debreceni VSC 3:0, 3:0 és Újpesti Dózsa–Tungsram SC 3:0, 3:1 és Vasas SC–BVSC 3:0, 3:0

Elődöntő: Alba Volán–Vasas SC 2:3, 0:3, 0:3 és Eger SE–Újpesti Dózsa 1:3, 1:3, 3:0, 2:3

Döntő: Újpesti Dózsa–Vasas SC 3:2, 3:1, 3:0

3. helyért: Alba Volán–Eger SE 3:2, 1:3, 3:2, 0:3, 0:3

5–8. helyért: BVSC–Hungalu ATSC 3:0, 1:3, 3:0, 3:0 és Tungsram SC–Debreceni VSC 3:2, 2:3, 3:0, 2:3, 3:0

5. helyért: BVSC–Tungsram SC 3:2, 3:0, 2:3, 0:3, 1:3

7. helyért: Debreceni VSC–Hungalu ATSC 3:0, 3:0, 3:2

9–12. helyért

13–20. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1990
Népsport 1990.02.19., 02.05. (alapszakasz) Nemzeti (nép)Sport 1990.03.02., 03.03., 03.04., 03.18., 03.19., 03.21., 03.23., 03.24., 04.28., 04.29., 05.06., 05.18., 05.19., 05.20., 05.23., 05.24., 05.25., 05.26., 05.28. (rájátszás)

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag